

Persone

Lefebvre
 Alexandre Lefebvre (Alexandre Louis Lefebvre, 1798 – 1867) – entomologo francese, esperto di lepidotteri e ortotteri
Antonio Lefebvre (1913-2011) – giurista italiano
François Joseph Lefebvre (1755-1820) – generale francese
Gaspar Lefebvre (1880-1966) – liturgista francese
Georges Lefebvre (1874-1959) – storico francese
Germaine Lefebvre, in arte Capucine (1928-1990) – attrice francese
Gustave Lefebvre – egittologo francese
Henri Lefebvre (1901-1991) – sociologo francese
Jean Lefebvre (1919-2004) – attore francese
Jean-Louis Anne Madelain Lefebvre de Cheverus (1768-1836) – cardinale francese
Jules Joseph Lefebvre (1836-1911) – pittore francese
Léo Lefebvre (...–...) – regista e direttore della fotografia francese
 Charles Lefebvre De Cerisy (Louis Charles Nicolas Lefebvre De Cerisy, 1789 – 1864) – entomologo francese
Marcel Lefebvre (1905-1991) – arcivescovo cattolico francese 
Patrice Lefebvre (1967) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
Philippe Lefebvre (1949) – organista francese
Raymond Lefebvre (1891-1920) – politico, giornalista e scrittore francese
Sébastien Lefebvre (1981) – musicista canadese
Stéphane Lefebvre (1992) – pilota di rally francese

Lefèbvre
André Lefèbvre (1894-1964) – progettista e pilota automobilistico francese
Claude Lefèbvre (1637-1675) – pittore francese
Henri Lefèbvre (1905-1970) – lottatore francese
Hubert Lefèbvre (1878–...) – rugbista a 15 francese
Joseph-Charles Lefèbvre (1892-1973) – cardinale francese

Altro
Lefebvre – comune del Québec, Canada

Pagine correlate 
Jean-Claude Lefèbvre
Lefèvre
Lefébure